

Case automobilistiche
 Rover – casa automobilistica inglese attiva dal 1904 al 1967, il cui marchio è stato utilizzato fino al 2005
 Gruppo Austin Rover – gruppo automobilistico inglese attivo dal 1981 al 1986
 Gruppo Rover – gruppo automobilistico inglese attivo dal 1986 al 2000
 Gruppo MG Rover – gruppo automobilistico inglese attivo dal 2000 al 2005
 Land Rover – Casa automobilistica inglese specializzata nella produzione di fuoristrada e SUV

Geografia 
 Rover – frazione del comune italiano di Possagno, in provincia di Treviso
 Rover – frazione quasi abbandonata del comune italiano di Capriana, in provincia autonoma di Trento

Musica 
 Rover – singolo di S1mba del 2020

Persone 
 Jolanda de Rover – nuotatrice olandese

Scautismo
 Rover – nello scautismo, identifica un ragazzo (o, in alcune associazioni, anche una ragazza) fra i 16 ed i 19/21 anni.

Sport
 Rover – ruolo dell'hockey su ghiaccio, non più in uso sin dagli anni '20 del XX secolo.

Veicoli
 Rover – in astronautica, veicolo che si muove su un pianeta
 Rover – veicolo militare inglese
 Rover – veicolo sonda visto in Planet 51.

Pagine correlate 
 The Rover